Калмыков, Пётр:
 Калмыков, Пётр Давыдович (1808—1860) — юрист, профессор энциклопедии права и государственного права в Санкт-Петербургском университете.
 Калмыков, Пётр Иванович (1920 — ?) — советский футболист
 Калмыков, Пётр Илларионович (1838 или 1836 — 1864) — лидер духоборов (1854—1864).